En botanique, ce taxon peut faire référence, selon les auteurs, à :
 Coleus aromaticus auct. = Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.
 Coleus aromaticus (Roxb.) Benth. = Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.